MVM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kayenta (Arizona) (Stati Uniti)
Mann vs Machine, una modalità del videogioco Team Fortress 2.